Артенара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 66,7 км². Население — 1230 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Матияс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento de Artenara
 Página de Artenara en la Web del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Муниципалитеты Лас-Пальмаса